Уикипедия на идо () е раздел на идо в Уикипедия. Проектът започва работа през август 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Идо
Идо